Station Alken (België)
 Station Alken (Denemarken)